El término batará grande puede referirse a:

 batará grande, el nombre común del ave Taraba major en Colombia, Costa Rica y Perú;
 batará grande, el nombre común del ave Batara cinerea.